You Are the Quarry — студийный альбом Моррисси, выпущенный 17 мая 2004 года.

Об альбоме 
You Are the Quarry — наиболее успешный альбом в карьере Моррисси, как сольной, так и в составе The Smiths. Диск разошёлся более чем миллионом копий по всему миру.

В октябре 2004 года Attack перекомпоновала и переиздала You Are the Quarry как двудисковое Deluxe издание. Второй диск содержал девять би-сайдов с первых трёх синглов альбома, а также некоторые видеозаписи, в том числе живое выступление Morrissey в американском телешоу «» с Крэйгом Килборном.

Моррисси запечатлён на обложке альбома с легендарным пистолетом-пулемётом Томпсона. You Are the Quarry — первый альбом Моррисси, название которого на обложке не заключено в кавычки.

Песня «I Like You» появилась в игре «Project Gotham Racing 3» от Bizarre Creations для XBox 360.

Список композиций

Deluxe Edition

CD

DVD 
 «Irish Blood, English Heart» (Promotional video)
 «First of the Gang to Die» (Promotional video)
 «First of the Gang to Die» (22 июля 2004 из The Late Late Show)
 «I Have Forgiven Jesus» (22 июля 2004 из The Late Late Show)
 «Let Me Kiss You» (22 июля 2004 из The Late Late Show)

Синглы 
 «Irish Blood, English Heart» (10 мая 2004 года) UK #3
 «It’s Hard to Walk Tall When You’re Small» (Morrissey/Whyte)
 «Munich Air Disaster 1958» (Morrissey/Whyte)
 «The Never-Played Symphonies» (Morrissey/Whyte)

 «First of the Gang to Die» (12 июля 2004 года) UK #6
 «My Life Is a Succession of People Saying Goodbye» (Morrissey/Whyte)
 «Teenage Dad on His Estate» (Morrissey/Whyte)
 «Mexico» (Morrissey/Boorer)

 «Let Me Kiss You» (11 октября 2004 года) UK #8
 «Friday Mourning» (Morrissey/Whyte)
 «I Am Two People» (Morrissey/Whyte)
 «Don’t Make Fun of Daddy’s Voice» (Morrissey/Whyte)

 «I Have Forgiven Jesus» (13 декабря 2004 года) UK #10
 «The Slum Mums» (Morrissey/Boorer)
 «The Public Image» (Morrissey/Boorer)
 « No One Can Hold a Candle to You» (Maker)

Участники записи 
 Моррисси — вокал;
 Алан Уайт — гитара и бэк-вокал;
 Боз Бурер — гитара;
 Гэри Дэй — бас-гитара;
 Дин Баттерворт — ударные;
 Роджер Мэннинг — клавишные.

Примечания 

Альбомы Моррисси
Альбомы 2004 года
Альбомы, спродюсированные Джерри Финном
Альбомы Sanctuary Records